LRRC4C () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 11-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 640 амінокислот, а молекулярна маса — 71 950.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Локалізований у клітинній мембрані, мембрані, клітинних контактах, синапсах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 11

Некатегоризовані білки